Augusto César Sandino International Airport är en flygplats i Nicaragua.   Den ligger i departementet Managua, i den sydvästra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Managua. Augusto César Sandino International Airport ligger  meter över havet.

Öster om Augusto César Sandino International Airport finns en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Källor

Externa länkar

Flygplatser i Managua (departement)